André Mollet est le nom porté par :
 André Mollet (vers 1600 - 1665), jardinier, dessinateur de jardins et théoricien français;
 André Mollet (né en 1949), coureur cycliste français.